Хајнрих V, гроф од Палатината (1173 - Брауншвајг, 28. април 1227) је био гроф Палатината. Био је син Хајнриха Лава и Матилде од Енглеске.

Породично стабло 

Рођени 1173.
Умрли 1227.